Вячеслав Анатольевич Голдинов () — советский лыжник и российский тренер высшей категории по лыжным гонкам и биатлону (спорт инвалидов). Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации. Мастер спорта СССР. Заслуженный тренер России. Директор МАУ САШ «НЕГЕ» города Тюмени.

Биография 
Вячеслав Анатольевич Голдинов родился 19 августа 1957 года в деревне Дряблово Ореховенского сельсовета Износковского района Калужской области, ныне деревня входит в Сельское поселение «Деревня Ореховня» того же района и области. Детство провёл под Малоярославцем.

В 1992 году окончил Курганский государственный педагогический институт по специальности «Учитель физической культуры».

В качестве лидера Сергея Селезнёва участвовал в чемпионате мира по лыжным гонкам в США среди спортсменов с ослабленным зрением.

Работал в «Тюменьгазстрой», затем — на завод «Электрон». С 1996 года директор Спортивно-адаптивной школы «НЕГЕ» города Тюмени (с 12 мая 2008 года — МАОУ ДОД ДЮСШ «НЕГЕ», с 30 декабря 2015 года — МАУ ДО ДЮСШ «НЕГЕ» города Тюмени, с 21 октября 2016 года — МАУ ДО ДЮСАШ «НЕГЕ» города Тюмени, с 14 января 2021 года — МАУ САШ «НЕГЕ» города Тюмени). Также работает тренером-преподавателем в Центре спортивной подготовки № 72 Тюменской области.

Член правления Тюменской областной федерации лыжных гонок.

Награды и звания, премии 
 Почётное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации».
 Почётное звание «Заслуженный тренер России».
 Орден Почёта, 26 марта 2010 года.
 Орден Дружбы народов, 28 июня 1994 года.
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, 2014 год.
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 8 апреля 2009 года.
 Почётная грамота Губернатора Тюменской области.
 Почётное звание «Гордость Тюмени», 2015 год.
 Мастер спорта СССР
 Победитель и призер Тюменского городского и областного конкурса «Спортивная элита» (2013 год, 2015 год).
 Премия «Тюмень спортивная», 16 декабря 2020 года.
 Премия «За заслуги в области социально-культурной сферы» 3 июля 2015 года

Известные воспитанники 
Наиболее высоких результатов среди его воспитанников добились:
 Юлия Владимировна Будалеева — паралимпийская чемпионка 2014 года,
 Дмитрий Юрьевич Елхин — бронзовый призёр Универсиады 2013 года,
 Олег Владимирович Колодийчук — чемпион России 2016 года.
 Максим Андреевич Пирогов — трёхкратный призёр Паралимпийских игр 2014 года.
 Николай Анатольевич Полухин — паралимпийский чемпион (2010, 2014).
 Елена Александровна Ремизова — паралимпийская чемпионка 2014 года.
 Андрей Александрович Токарев — паралимпийский чемпион (2010, 2014).
 Станислав Мусаевич Чохлаев — трёхкратный призёр Паралимпийских игр 2014 года.
 Наталья Александровна Якимова — четырёхкратная паралимпийская чемпионка (2010, 2014).

Семья 
Женат. Имеет двух дочерей.

Примечания 

Тренеры по лыжным гонкам СССР
Тренеры по лыжным гонкам России
Тренеры по биатлону России
Выпускники Курганского государственного университета
Спортсмены Тюмени